

Cinema 
 Gigolò e Gigolette (Encore) – film a episodi del 1951 diretto da Harold French, Pat Jackson e Anthony Pelissier
 Encore – film del 1996 diretto da Pascal Bonitzer

Musica 
 Encore – album di Sam Cooke del 1958
 Encore – album di Santo & Johnny del 1960
 Encore – album dei Tangerine Dream del 1977
 Encore – album di Klaus Nomi del 1983
 Encore – album di Sarah Brightman del 2002
 Encore – album di Lionel Richie del 2002
 Encore – album di Eminem del 2004
 Encore – singolo di Eminem del 2004
 Encore – album delle S.H.E del 2004
 Encore – album di Eberhard Weber del 2015
 Encore – album di DJ Snake del 2016
 Encore – singolo di Purple Disco Machine del 2018
 Encore – album dei The Specials del 2019
 Encore – singolo dei Got7 del 2021

Altro 
 Encore Las Vegas – Hotel e casinò di Las Vegas, gemello del Wynn
 Encore – programma notazionale e sequencer digitale midi
 Encore! – serie televisiva del 2019

Altri progetti